Араз — многозначное понятие.
 Араз — советский футбольный клуб из Баку.
 «Араз» («МТК-Араз») — прежнее название азербайджанского футбольного клуба «Миль-Мугань» из города Имишли.
 «Араз-Нахчыван» — азербайджанский футбольный клуб из города Нахичевань.
 «Араз» — азербайджанский мини-футбольный клуб из города Нахичевань.
 Араз — азербайджанское название закавказской реки Аракс.

Персоналии 
  (род. 1994) — швейцарский футболист.
 Араз, Незихе (1920—2009) — турецкая журналистка и писательница.
 Мамед Араз (настоящее имя Мамед Инфил оглы Ибрагимов) — азербайджанский поэт, публицист, переводчик, заслуженный деятель культуры Азербайджанской ССР.
  (род. 1973) — азербайджанский поэт, публицист, журналист и писатель.